est la formule brute de plusieurs isomères.

 éthinylestradiol, numéro CAS 
 exémestane, numéro CAS